Vestermarken kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vestermarken (Døstrup Sogn) – en bebyggelse i Døstrup Sogn
 Vestermarken (Fangel Sogn) – en bebyggelse i Fangel Sogn
 Vestermarken (Hellum Sogn) – en bebyggelse i Hellum Sogn
 Vestermarken (Kværndrup Sogn) – en bebyggelse i Kværndrup Sogn
 Vestermarken (Norup Sogn) – en bebyggelse i Norup Sogn
 Vestermarken (Tarm Sogn) – en bebyggelse i Tarm Sogn
 Vestermarken (Varde Sogn) – en bebyggelse i Varde Sogn